Lieto (Lundo in svedese) – comune finlandese
 Lundo – frazione del comune di Comano Terme in provincia autonoma di Trento